|-
| (46201) 2001 FS148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46202) 2001 FR151||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46203) 2001 FB153||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46204) 2001 FC155||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46205) 2001 FV155||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46206) 2001 FS156||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46207) 2001 FF158||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46208) 2001 FB160||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46209) 2001 FK160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46210) 2001 FX160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46211) 2001 FO161||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46212) 2001 FD162||||30 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46213) 2001 FN162||||31 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46214) 2001 FX166||||19 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46215) 2001 FX170||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46216) 2001 FK171||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46217) 2001 FK176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46218) 2001 FV177||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46219) 2001 FB187||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46220) 2001 FW189||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46221) 2001 GP||2001 GP||1 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46222) 2001 GJ5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46223) 2001 GV7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46224) 2001 GN10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46225) 2001 GV10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46226) 2001 HP2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46227) 2001 HQ2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46228) 2001 HZ2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46229) 2001 HQ3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46230) 2001 HZ4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46231) 2001 HM5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46232) 2001 HS7||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46233) 2001 HF9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46234) 2001 HK9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46235) 2001 HX9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46236) 2001 HA10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46237) 2001 HB10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46238) 2001 HE10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46239) 2001 HX10||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46240) 2001 HT11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46241) 2001 HG12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46242) 2001 HQ12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46243) 2001 HR12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46244) 2001 HU15||||24 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46245) 2001 HU20||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46246) 2001 HX20||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46247) 2001 HG22||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46248) 2001 HM22||||25 квітня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Обсерваторія Амейя-де-Мар
|-
| (46249) 2001 HQ22||||25 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46250) 2001 HP28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46251) 2001 HO31||||26 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46252) 2001 HH32||||30 квітня 2001||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (46253) 2001 HW34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46254) 2001 HB36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46255) 2001 HZ36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46256) 2001 HR40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46257) 2001 HF44||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46258) 2001 HE45||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46259) 2001 HR45||||17 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46260) 2001 HC46||||17 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46261) 2001 HA47||||18 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46262) 2001 HX47||||19 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46263) 2001 HH48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46264) 2001 HB50||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46265) 2001 HC51||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46266) 2001 HE52||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46267) 2001 HR55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46268) 2001 HJ56||||24 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46269) 2001 HA58||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46270) 2001 HW62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46271) 2001 HE63||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46272) 2001 HO64||||27 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46273) 2001 HX64||||27 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46274) 2001 JU3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46275) 2001 JW3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46276) 2001 JQ4||||15 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 46277 Jeffhall||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46278) 2001 KM||2001 KM||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46279) 2001 KQ12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46280 Холлар (Hollar)||||21 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (46281) 2001 KR19||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46282) 2001 KU26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46283) 2001 KE29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46284) 2001 KU33||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46285) 2001 KD36||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46286) 2001 KR37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46287) 2001 KJ41||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46288) 2001 KK43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46289) 2001 KO49||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46290) 2001 KY51||||16 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46291) 2001 KN54||||17 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46292) 2001 KY56||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46293) 2001 KF58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46294) 2001 KR65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46295) 2001 KP70||||23 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46296) 2001 KU71||||24 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46297) 2001 MK13||||24 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (46298) 2001 MU18||||29 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46299) 2001 MR24||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46300) 2001 MW27||||22 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

46200